

Дрексел — місто, штат Міссурі
 Дрексел — місто, штат Північна Кароліна
 Дрексел — переписна місцевість, штат Огайо